Андрей Гаврилович Куляшёв () — православный миссионер, член Высшего церковного совета (1918).

Биография 
Родился в семье мещанина. Окончил Пермскую духовную семинарию (1902) и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1906).

Старший псаломщик в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Перми, епархиальный противораскольнический миссионер-проповедник (1907).

Одновременно преподаватель в псаломщицком училище при Пермском епархиальном доме и Романовском епархиальном училище, член Совета Братства во имя святителя Стефана, руководитель епархиальных миссионерских курсов, организатор миссионерских кружков (1908). За три года его деятельности к православию обратилось 3000 человек.

Инициатор открытия и автор проекта устава пастырско-миссионерской школы имени отца Иоанна Кронштадтского, член епархиального училищного совета и Пермского комитета Православного миссионерского общества, участник Миссионерского съезда в Казани (1910).

Награждён орденом Святой Анны 3-й степени (1914).

Руководитель миссионерских курсов по обличению неверия и социализма (1916), участник чрезвычайного съезда Пермской епархии (1917).

В 1917—1918 годах член Поместного Собора Православной Российской Церкви по избранию как клирик от Пермской епархии, участвовал во всех трёх сессиях, секретарь IX и член II, III, V, X отделов, разработал проект положения о монашеской миссии.

С 1918 года председатель Пермского епархиального миссионерского братства, член Высшего Церковного Совета, инициатор создания и член Миссионерского совета. Составитель проекта указа Священного Синода от 3 января 1919 года.

Вёл курсы по богослужению и апологетике при Марфо-Мариинской обители. До 1922 года участвовал в работе высшего церковного управления.

Сочинения 
 Слово, произнесенное в обличение иоаннитов; К появлению иоанниток // Пермские епархиальные ведомости. 1907. № 32, 34.
 Неотложные нужды Пермской миссии; Разбор брошюры «Церковь Христова в опасности»; Старообрядческий раскол и секты в Пермской епархии по отчетам миссионеров за 1907 год // Пермские епархиальные ведомости. 1908. № 1/2, 24, 26.
 Слова; Беседа с австрийским начетчиком; Общеепархиальные миссионерские курсы в г. Перми // Пермские епархиальные ведомости. 1909. С. 21, 40, 62, 120, 135, 209, 252, 317, 323, 589.
 Неотложные нужды Пермской епархии; Беседа с иоаннитом Василием Чернаковым; К решению неотложных миссионерских нужд; Слово в Прощеное воскресенье; Разбор брошюры г. Пустошкина; К сведению духовенства; О предполагаемых миссионерских курсах; Слово в день памяти св. Стефана; Старообрядческий раскол и секты в Пермской епархии по отчетам миссионеров за 1907 год; Четвертый Всероссийский Киевский миссионерский съезд // Пермские епархиальные ведомости. 1908. № 1-2, 4, 6, 9, 13, 15, 24, 26, 27-28.
 Лекции по обличению раскола. Пермь, 1909.
 Слово в день Богоявления; Первые миссионерские курсы для монахинь Пермской епархии; Проповеднические поездки пермских семинаристов; Общеепархиальные миссионерские курсы в г. Перми; Слово в Великий пяток; Доклад на Казанском миссионерском съезде; Раскол в Сибири; Современные течения в русском сектантстве; Слово в часовне св. Стефана // Пермские епархиальные ведомости. 1910. № 3, 5, 14-15, 23-24, 27-28, 31.
 Третий епархиальный миссионерский съезд в городе Перми. Пермь, 1910.
 Речь // Пастырско-миссионерская школа имени незабвенного пастыря русской церкви, протоиерея о. Иоанна Кронштадтского в г. Перми. Пермь, 1911. С. 2-3.
 Лекции по обличению современного раскола. Пермь, 1911.
 Слова в кафедральном соборе; Частная миссионерская школа для мальчиков о. Михаила Ведрова; Где в Пермской епархии можно приобретать книги миссионерского содержания?; Слово на день Пятидесятницы // Пермские епархиальные ведомости. 1911. № 4, 7, 9, 14-15, 17-18, 24-25, 32.
 Перед грозой; Слова в недели блудного сына и св. жен мироносиц; Какие книги нужны для борьбы с сектантством; Секта странников пред судом истории и святоотеческого писания; Что такое сектантство? // Пермские епархиальные ведомости. 1912. № 2, 5, 13, с. 264, 569, 675.
 Слово в неделю православия; Ночь на Голгофе; Окончание учебного года в учебной семинарии; Как бороться с нарождающимся сектантством; О почитании св. храмов; Над свежей могилой незабвенного отца Феодора Рахманова; Библиография; Что выписывать? // Пермские епархиальные ведомости. 1913. № 8, 11-12, 15-17, 22, 31-36.
 Лекции по истории и обличению сектантства. Пермь, 1913.
 Деловой съезд специалистов-миссионеров в г. Перми // Миссионерское обозрение. 1913. № 11.
 Чествование протоиерея Иоанна Алексеевича Никитина по случаю его пятидесятилетнего служения в священном сане // Пермские епархиальные ведомости. 1914. № 14.
 Обозрение путешествия преосвященного Андроника, епископа Пермского и Соликамского, по церквам Пермской епархии в 1915 г. Пермь, 1915.
 Миссионерская школа для детей // Пермские епархиальные ведомости. 1915. С. 188.
 Пастырско-миссионерский съезд в с. Тауше, Осинского у.; Церковно-православное братство и его значение в деле борьбы с расколо-сектантством по вопросам церковно-приходской жизни; XVI миссионерские курсы против неверия; Начало Пермской миссии; Пред свежей могилой // Пермские епархиальные ведомости. 1916. № 11/12, 19, 29-36.
 К сведению духовенства епархии // Пермские епархиальные ведомости. 1918. № 7/9.
 Народ богомольствует // Возрождение. 1918. № 5.
 Обращение к Патриарху Тихону // Кравецкий А. Церковная миссия в эпоху перемен. М., 2012. С. 484—485.

Литература 
 РГИА. Ф. 796. Оп. 437. Д. 2039; ГА Пермского края. Ф. 137. Оп. 1. Д. 11.
 Палладий (Добронравов), еп. Речь // Саратовские епархиальные ведомости. 1915. № 12.
 Пермские епархиальные ведомости. 1918. № 7/9. С. 54.
 Надежда. Вып. 16. С. 37.
 Кашеваров А. Православная Российская Церковь и советское государство (1917—1922). М., 2005. С. 134—165.
 Князева О. А. Г. Куляшев — интеллигент, миссионер, проповедник // Страницы прошлого. Пермь, 1999. Вып. 2. С. 162—166.
 Следственное дело Патриарха Тихона. М., 2000. С. 78, 187, 194, 549.
 Летопись православных храмов Мотовилихи. Пермь, 2008. С. 157, 179—184, 247.
 Кравецкий А. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). М., 2012 (им. указ.).
 Марченко А., Сафронов А. Епархиальный миссионер-проповедник Андрей Гаврилович Куляшёв // Ноябрьские историко-архивные чтения — 2017 г. Пермь, 2018. С. 180—186.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Выпускники Пермской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Кандидаты богословия
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)